Евге́ний Зино́вьев:
 Зиновьев, Евгений Александрович (1938—2020) — российский зоолог, заслуженный профессор ПГНИУ.
 Зиновьев, Евгений Александрович (род. 1966) — российский хоккеист и тренер.
 Зиновьев, Евгений Владимирович (род. 1981) — российский футболист.